Села:
 Войтове — Київська область, Згурівський район
 Войтове — Луганська область, Станично-Луганський район